Il doppio maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Rick Leach 6-4, 4-6, 7-6.

La finale fu interrotta a causa della pioggia e completata il giorno seguente.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (finale)

 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1998